Чемпионат Франции по футболу 1949/1950 — 12-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Бордо» стал чемпионом Франции в  1-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 1082 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов 
 «Монпелье» — «Ренн»  — 5:6
 Самая крупная победа в гостях:  —5 голов 
 «Ницца» — «Тулуза (1937)»  — 0:5
 Самая крупная победа дома:  7 голов 
 «Бордо» — «Монпелье»  — 7:0
 «Сошо» — «Сет»  — 8:1

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1949/1950
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1949 году
Спорт во Франции в 1950 году